Доммартен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Доммартен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Доммартен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Доммартен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Доммартен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона